Корунд () — комуна в Румунії, у повіті Харгіта.
 Корунд () — село в Румунії, у повіті Харгіта. Адміністративний центр комуни Корунд.
 Корунд () — село в Румунії, у повіті Сату-Маре. Входить до складу комуни Богданд.